В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Florida 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Грір Стівенс здобула титул, у фіналі перемігши Діанне Фромгольтц 6-4, 2-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (1-ше коло)
 Вірджинія Вейд (півфінал)
 Трейсі Остін (2-ге коло)
 Венді Тернбулл (2-ге коло)

 Діанне Фромгольтц (фінал)
 Розмарі Казалс (1-ше коло)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Кеті Мей (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1979